Вацлав Лучинович (; , Вильно — , Поляница-Здруй) — польский шахматист, национальный мастер.

Биография 
Участник шести чемпионатов Польши. Лучший результат — бронзовая медаль в 1956 году (разделил 3—5 места с Я. Шукштой и Э. Сойкой).

В составе команды «Start Katowice» бронзовый призёр командных чемпионатов Польши 1963, 1965, 1968 и 1970 гг.

В составе сборной Польши участник матчей со сборными (1957 г.), Чехословакии (1956 г.), Венгрии (1956 г.) и Белорусской ССР (1957 г.).

Участник международного турнира в Крынице (1956 г.).

Проявил себя на тренерской работе. Наиболее известные воспитанники — международные мастера Я. Бельчик и Е. Баный.

Основные спортивные результаты

Примечания

Литература 
 «Szachy» nr 3/1986, II strona okładki

Ссылки 
 Выступления Вацлава Лучиновича в личных чемпионатах Польши
 Выступления Вацлава Лучиновича в командных чемпионатах Польши

Шахматисты Польши
Шахматисты XX века